Il Borro dei Cerreti è un corso d'acqua della Toscana.

Il percorso e opere idrauliche 
Nasce a San Romolo a Settimo per poi sfociare nel torrente Borro della Guardiana, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Calcinaia (Lastra a Signa).

Il bacino del Borro dei Cerreti 
Il suo bacino ricade nei comuni di: 
 Lastra a Signa

Note

Voci correlate 
 Borro della Guardiana
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

C